Тлалтепинго има више значења:

 Тлалтепинго (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлалтепинго (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику